Zick ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Zick (1845–1907), deutscher Maler und Illustrator
 Andreas Zick (* 1962), deutscher Sozialpsychologe
 Claus-Peter Zick (* 1958), deutscher Fußballspieler
 Gisela Zick (* 1944), deutsche Filmeditorin
 Gustav Zick (1809–1886), deutscher Maler
 Januarius Zick (1730–1797), deutscher Maler und Architekt
 Johann Martin Zick (1684–1753), bayerischer Freskomaler
 Johannes Zick (1702–1762), bayerischer Freskomaler
 Konrad Zick (1773–1836), deutscher Maler und Zeichenlehrer
 Manfred Zick (* 1947), Musiker, bekannt als Zither-Manä
 Michael Zick, deutscher Wissenschaftsjournalist
 Stephan Zick (1639–1715), deutscher (Elfenbein-)Drechsler
 Rolf Zick (* 1921), deutscher Journalist
 Wilhelm „Willy“ Zick (1895–1972), deutscher Jagdflieger, Motorradrennfahrer und Unternehmer

Zick bezeichnet:

 Salzablagerungen des Neusiedler Sees (nach einem altmagyarischen Wortstamm)
 Möbelwelt Zick, ehemalige ostdeutsche Einrichtungshaus-Kette

Siehe auch:
 Zik